Bedsted Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Bedsted Sogn (Tønder Kommune)
 Bedsted Sogn (Thisted Kommune)